Хати ( — «ненавистник») — в скандинавской мифологии волк, каждую ночь преследующий Мани (луну), пытаясь его пожрать. Лунные затмения происходят, когда Хати слишком близко приближается к Мани.

Вероятно, вместе со своим братом Сколлем, который преследует Соль (солнце), являлся сыном или братом чудовищного волка Фенрира. Согласно прорицанию вёльвы, в день Рагнарёка они догонят и поглотят и Соль, и Мани.

В честь Хати назван один из спутников Сатурна.

Примечания 

Германо-скандинавская мифология
Мифические волки